Kilo kan syfta på:

 Kilo – ett SI-prefix som representerar 1 000 (ett tusen)
 Kilo-klass – sovjetisk ubåtsklass
 Kilo, Esbo stad – stadsdel i Esbo stad
 Kilo – vardaglig kortform av kilogram